Колокани () — город и коммуна на юго-западе Мали, в области Куликоро.

География 
Город Колокани является административным центром сёркля Колокани, который включает в себя 10 сельских коммун: Дидени, Гигойо, Колокани, Масантала, Нонкон, Носомбугу, Оулодо, Сагабала, Себекоро и Тиорибугу. Площадь сёркля составляет 14 380 км². Город расположен на высоте 410 м над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 52 911 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Города-побратимы 
  Вирофле, Франция

Примечания 

Города Мали